Strutz steht für:

 Troubsko, Gemeinde in Tschechien

Strutz ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Strutz (1892–1964), Heimatforscher des Bergischen Landes
 Georg Strutz (1861–1929), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Hans Strutz (1926–2019), deutscher Museologe
 Harald Strutz (* 1950), Präsident des Fußball-Clubs FSV Mainz 05
 Herbert Strutz (1902–1973), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Hermann Strutz (* 1938), österreichischer Eisschnellläufer
 Johann Strutz (1949–2022), österreichischer Komparatist, Literaturtheoretiker und Übersetzer
 Ludwig Strutz (1899–1971), deutscher Lehrer und Landtagsabgeordneter Mecklenburg-Schwerins
 Martin Strutz (* 1961), österreichischer Politiker
 Martina Strutz (* 1981), deutsche Leichtathletin
 Richard Heinrich Strutz (1828–1893), Gutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Walter Strutz (* 1948), deutscher Politiker